Onderdistrict in Indonesië
 Kutoarjo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kutoarjo (Gedong Tataan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
 Kutoarjo (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java